Марвин Фа́рбер (; 14 декабря 1901, Буффало, штат Нью-Йорк — 24 ноября 1980, Миннеаполис) — американский философ. Был почётным профессором, в 1937 — 1961 — заведующим кафедрой философии университета Буффало. В 1940 году основал журнал Philosophy and Phenomenological Research («Философия и феноменологические исследования») и был его редактором до 1980 года. Старший брат основоположника химиотерапии, онколога Сиднея Фарбера.

Библиография 
 Naturalism & Subjectivism («Натурализм и субъективизм»), 1959, ISBN 0-87395-036-4
 Phenomenology and Existence: Toward a Philosophy within Nature («Феноменология и существование: К философии в природе»), 1967, ISBN 0-06131-295-9
 The Search for an Alternative: Philosophical Perspectives of Subjectivism and Marxism («Поиск альтернативы: философские перспективы субъективизма и марксизма»), 1984, ISBN 0-81227-921-2
 The Foundation of Phenomenology: Edmund Husserl and the Quest for a Rigorous Science of Philosophy («Основания феноменологии: Эдмунд Гуссерль и поиск строгой науки философии»), 2006, ISBN 0-20230-853-7

На русском языке

О Фарбере

См. также 
 Американская философия
 Список американских философов

Примечания

Ссылки 
 Журнал Philosophy and Phenomenological Research в Университете Брауна.
 Catalog of Marvin Farber papers (Каталог работ Марвина Фарбера) в университете Буффало.

Философы XX века
Философы США
Феноменологи